Trevisan kan som auktorsförkortning betyda:

 Rafael Trevisan
 Vittore Benedetto Antonio, conte Trevisan de Saint-Léon

Robotskapade auktorsförkortningar